

Geografia
 Mboma – villaggio nella prefettura di Lobaye, Repubblica Centrafricana

Persone
 Aristote Mboma (1994) – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Patrick Mboma (1970) – ex calciatore camerunese